C3 kan syfta på

 C3 – en kuvertstorlek, se C-format
 C3 – en sportbil, se Chevrolet Corvette
 C3-växter – växter där basmolekylen i fotosyntesreaktionen innehåller 3 stycken kol-atomer
 Citroën C3 – en småbil från 2000-talet
 C 3 (fartyg) – en finsk torpedbåt
 C3 (tunnelbanevagn) – en tunnelbanevagn